Отченашек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Отченашек, Карел (1918—2011) — чешский прелат Римско-католической церкви.
 Отченашек, Ян (1924—1979) — чешский писатель.